Normanville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure;
 Normanville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska.